Isabel de Castella (1283-1328), reina consort d'Aragó pel seu matrimoni amb Jaume II d'Aragó
 Isabel de Castella (1355-1392), filla de Pere I de Castella
 Isabel la Catòlica (1451-1504), reina de Castella, casada amb Ferran II d'Aragó
 Isabel d'Aragó (1470-1498), filla de l'anterior, reina de Portugal pel casament amb Manuel I de Portugal
 Isabel de Castella (n. 1518), filla de Germana de Foix.